Acanthoceras (ammoniet)
Acanthoceras (alg)